Qiaodong ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Stadtbezirk Qiaodong (桥东区) von Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qiaodong (Shijiazhuang) 
 den Stadtbezirk Qiaodong (桥东区) von Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qiaodong (Xingtai) 
 den Stadtbezirk Qiaodong (桥东区) von Zhangjiakou in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qiaodong (Zhangjiakou)
 die Großgemeinde Qiaodong (桥东镇) der Stadt Fengcheng in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Qiaodong (Fengcheng)
 die Großgemeinde Qiaodong (桥东镇) im Kreis Zhao’an in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Qiaodong (Zhao’an)
 das Straßenviertel Qiaodong (桥东街道) im Stadtbezirk Huicheng in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Qiaodong (Huicheng)
 das Straßenviertel Qiaodong (桥东街道) im Stadtbezirk Jining in der Inneren Mongolei, siehe Qiaodong (Jining)
 das Straßenviertel Qiaodong (桥东街道) der Stadt Shahe in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qiaodong (Shahe)
 das Straßenviertel Qiaodong (桥东街道) im Stadtbezirk Shuangqiao in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qiaodong (Shuangqiao)
 das Straßenviertel Qiaodong (桥东街道) im Stadtbezirk Xiangqiao in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Qiaodong (Xiangqiao)
 das Straßenviertel Qiaodong (桥东街道) im Stadtbezirk Yingze in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Qiaodong (Yingze)